Crysis (МФА: ) — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная немецкой компанией Crytek и изданная Electronic Arts. Первая игра одноимённой серии из трилогии. Crysis был выпущен 13 ноября 2007 года в Северной Америке, 15 ноября в Австралии, 16 ноября в Европе, 23 ноября в Новой Зеландии и 29 ноября в Японии для персональных компьютеров под управлением Windows. 18 сентября 2008 года, почти через год после выпуска, Crysis стал доступен для скачивания через интернет-сервис цифровой дистрибуции Steam.

События Crysis развиваются в вымышленном будущем, в 2020 году, когда на острове около побережья Китая был обнаружен древний инопланетный космический корабль. Однопользовательская кампания предлагает игроку сыграть роль бойца спецотряда United States Delta Force Джейка Данна () с позывным Кочевник (). В распоряжении Номада различное футуристическое оружие и снаряжение, среди которого особую роль играет нанокостюм (). В Crysis игрок борется с военными северокорейской армии и инопланетными врагами в четырёх различных локациях: в джунглях тропического острова, внутри «Ледяной сферы» (состоящей из тех самых джунглей, только замороженных), непосредственно внутри космического корабля (на котором царит невесомость) и на американском авианосце. Игровой движок Crysis, CryEngine 2, использует новый API DirectX 10 для рендеринга графики и включает игровой редактор уровней Sandbox 2, который использовала Crytek для создания игры.

5 июня 2008 года было анонсировано дополнение Crysis Warhead. Оно было выпущено 18 сентября 2008 года в розничной продаже и через Steam. Начальные цифры продаж, согласно агентству NPD Group, свидетельствовали о том, что игру постиг коммерческий провал. Однако во время конференции «EA Q3 2008 Earnings Conference Call» было заявлено, что во всём мире продано более 1 млн копий игры Crysis в финансовом квартале. На конец июня 2008 года было продано свыше 1,5 миллионов копий игры по всему миру.

В апреле 2020 года было анонсировано переиздание игры под названием Crysis Remastered для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Windows и Nintendo Switch.

Игровой процесс 
Crysis развивает основные идеи геймплея прошлой игры Crytek — Far Cry. Действие всё так же происходит в джунглях, и игрок может решить каждую поставленную задачу разными способами.

Одной из главных особенностей геймплея игры является нанокостюм, в который одет главный герой. Кроме защиты тела от ранений, нанокостюм способен распределять свою энергию для придания определённых способностей своему носителю.

В Crysis появилась возможность модифицировать оружие, изменяя его для большей эффективности боя в разных условиях. На оружие можно поставить оптические прицелы, подствольные гранатомёты, глушители, тактические фонари и прочие модификации, которые наиболее подходят под ситуацию.

Игровой искусственный интеллект (AI) врагов существенно улучшен по сравнению с Far Cry, он стал более реалистичным и правдоподобным. Вражеские солдаты постоянно используют тактические манёвры, работают в команде, скрываются и устраивают засады на местности, а также адаптируются к изменяющейся окружающей среде и условиям. Искусственный интеллект солдат также реагирует на звуки и движения, вызванные движением игрока. Пока вражеские солдаты не вовлечены в бой, они демонстрируют типичное и вполне жизненное поведение. Они курят, зевают, разговаривают, испражняются, ремонтируют машины, патрулируют местность, приветствуют вышестоящих офицеров и т. д. Иногда эти действия зависят от того, был ли игрок обнаружен ранее. Если Номад не был увиден в некоторых миссиях, он может найти врагов, спящих после его прибытия к месту назначения. Если протагонист будет замечен, поднимется тревога, и враги будут предупреждены.

Нанокостюм 

Нанокостюм () — вымышленное техническое приспособление, силовой экзоскелет, при работе использующий нанотехнологии.

Идея создания и дизайн нанокостюма, по словам главного игрового дизайнера Бернда Димера (), были вдохновлены американской военной программой United States Future Force Warrior 2020. Эрик Лагель (), сотрудник компании Crytek, говорит, что нанокостюм — «это одна из главных „фишек“ Crysis, и мы просто не могли не включить его в мультиплеер. Нанокостюм — это всего лишь оружие, которого не было в других играх».

Основная особенность нанокостюма — четыре режима его работы, которые дают человеку-пользователю новые возможности и увеличивают существующие. К ним относятся:
 Защита () — энергия костюма перераспределяется на защиту и восстановление здоровья. На максимальном запасе энергии костюм способен выдержать достаточно большие повреждения, к примеру, взрыв гранаты в непосредственной близости от оператора костюма или выстрел из снайперской винтовки. Однако если энергия будет потрачена, то наносимые человеку повреждения будут отнимать его здоровье.
 Сила () — благодаря наномеханическим мускульным сервоусилителям в этом режиме увеличивается мускульная сила человека-пользователя. Режим увеличения мускульной силы может использоваться для выполнения прыжков в высоту и эффективного ближнего кулачного боя. Также существенно компенсируется тряска оружия и отдача при выстрелах. Энергия тратится при каждом ударе, выстреле или прыжке.
 Скорость () — ускорение работы синапсов центральной нервной системы, вследствие чего у человека, облачённого в нанокостюм, временно повышается скорость передвижения. Энергия тратится при беге и при рукопашном бое, в остальное время не расходуется, однако скорость ходьбы в таком режиме несколько больше, а время перезарядки оружия — меньше, нежели в режиме силы или режиме защиты. Режим увеличения скорости может также использоваться для прыжков в длину.
 Маскировка () — человек-пользователь становится почти полностью прозрачным для света, что делает его практически невидимым. Режим маскировки тратит энергию всё время своего действия, причём чем быстрее передвигается человек-пользователь, тем быстрее тратится энергия. Режим маскировки не делает человека-пользователя абсолютно невидимым, противники могут заметить его по побочному излучению костюма при приближении к нему вплотную. В отличие от личного оружия, предметы окружения, переносимые пользователем в руках, не становятся невидимыми, что также может стать причиной обнаружения. При любом грубом взаимодействии с окружающей средой, будь то выстрел из оружия, бросок предмета или рукопашный удар, режим маскировки отключается, энергия обнуляется, и костюм автоматически переходит в режим защиты.

Из-за способности нанокостюма постоянно регенерировать здоровье игра полностью лишена аптечек. Однако все действия истощают резервы возобновляемой энергии костюма. Костюм может быть быстро переключён между режимами с помощью системы мышиных жестов (). Интегрированная в шлем костюма маска имеет свой собственный HUD (), который отображает такие данные, как тактическая карта и текущий уровень энергии. Таким образом, вся видимая информация является электронной по природе, что определяется по таким вещам, как загружающееся считывание и визуальные искажения во время аварийных ситуаций. Встроенные утилиты включают двухстороннее радио, карманный компьютер (PDA) и возможность записи аудиовизуальной информации, а также такие особенности, как ночное видение и смена кратности изображения (встроенный бинокль). Все эти способности доступны в однопользовательском режиме.

Однако стоит заметить, что в новой Crysis Remastered есть основное отличие работы нанокостюма: в первой части режим брони был по умолчанию основным и не расходовал запас энергии нанокостюма вне боя, а в Remastered он включается отдельно. К тому же, в ремастере основным является режим силы. Таким образом можно проследить взаимосвязь с Crysis 2, где нанокостюм работает схожим образом. Стоит так же заметить, что между оригинальной первой частью и второй частью была сюжетная дыра, которая никак не объяснялась: во второй части Пророк имел нанокостюм версии 2.0., который визуально отличается от нанокостюмов модели 1.0., хотя в первой части у него была такая же модель, что и у всей группы. Между событиями частей прошло три года и не ясно, когда Пророк обзавелся новой моделью костюма. Подразумевалось ли, что Пророк в первой части на Лингшане уже был в модели 2.0., пусть и с той же графической моделью, что и у всей группы (Псих, Шут, Номад и т. д.) или сменил её уже между событиями первой и второй частей.

Оружие 

К оружию относится как обычное вооружение (пистолет, две автоматические винтовки, дробовик и другие), так и научно-фантастическое (винтовка Гаусса), включая инопланетное ( — Молекулярный Ускоритель пришельцев). Всё оружие может быть изменено с помощью соответствующих «насадок» (гаджетов, приспособлений); эти приспособления могут быть даны игроку по умолчанию, получены с подобранного оружия или куплены в многопользовательском режиме.

Модификация оружия разными насадками возможна благодаря рельсовой системе направляющих (), которая вмонтирована в каждый экземпляр используемого оружия. В частности, используются планки Пикатинни (). В оружии есть 4 точки крепления, куда могут быть прикреплены насадки: верхняя (надствольная) направляющая, нижняя (подствольная) направляющая, дуло и крепление слева от ствола. Таким образом, некоторые приспособления не могут быть совмещены; например, невозможно использовать одновременно подствольный гранатомёт и транквилизатор, или фонарь и лазерный целеуказатель. Некоторые виды оружия не имеют некоторых направляющих ввиду конструктивных особенностей; например, дробовик не имеет подствольной направляющей; соответственно, на него невозможно установить подствольный гранатомёт. Дополнительно, в большей части оружия возможно изменение режима огня (например, стрельба одиночными и очередями). В Crysis также есть возможность броска гранаты без её предыдущего выбора в меню и изменение силы броска гранаты.

В многопользовательском режиме встречается оружие, которое недоступно в режиме для одного игрока. Сюда относятся MOAR ( — Молекулярный разрядник), противотанковые и противопехотные мины, а также некоторое другое вооружение и оснащение. В многопользовательском режиме Power Struggle с помощью TAC-gun ( — Тактическая Атомная Пушка) можно уничтожить базу врага.

Транспортные средства 

В Crysis присутствует большой выбор транспортных средств; большинство из них доступны игроку. Доступные наземные средства передвижения включают много техники, начиная с лёгких джипов и заканчивая тяжёлыми танками. К морским средствам передвижения относятся лёгкие моторные лодки, суда на воздушной подушке и подводных крыльях. Во всех транспортных средствах (пикапах, хаммерах и даже танках) есть режим ускорения, который активируется нажатием соответствующей клавиши. Выбор летательных средств лимитируется одним северокорейским боевым вертолётом и вымышленным американским летательным аппаратом вертикального взлёта и посадки — VTOL ( — Самолёт вертикального взлёта и посадки), каждый из которых способен транспортировать небольшие военные отряды.

Колёсные транспортные средства имеют зональную систему повреждений, что наиболее заметно на примере простреливаемых шин. В гусеничных транспортных средствах, таких как танки или БМП, возможно уничтожение гусениц. Также можно выстрелить во внешние топливные канистры для их детонации и последующего подрыва транспортного средства; пылающий остов будет наносить ущерб всем объектам поблизости своей высокой температурой. Даже если все шины транспортного средства пробиты, оно всё ещё может медленно ехать на ободах колёсных дисков. То же самое относится к гусеничным транспортным средствам, в которых уничтожены гусеницы. К средствам, которые есть в игре, но не могут использоваться игроком, относятся VTOL транспортер тяжелой техники, реактивный самолёт, экскаватор и большие суда. Сюда относятся и все инопланетные средства.

Находясь внутри транспортного средства, игрок имеет возможность обзора как от первого, так и от третьего лица. Во втором случае игрок также имеет возможность вращать виртуальную камеру обзора приблизительно на 45° влево и вправо от линии направления движения транспорта. Также в режиме третьего лица имеется возможность отдалять и приближать виртуальную камеру.

Существенное количество транспортных средств доступно для игрока только в многопользовательском режиме. Например, такая техника, как вертолёт, зенитная самоходная установка, гусеничная БМП, колёсный бронетранспортёр, судно на воздушной подушке и подводных крыльях, недоступна или ограничена в однопользовательском.

Бронетранспортёр — амфибия
В игре присутствует одно скрытое транспортное средство — плавающий бронетранспортёр-амфибия (). По функциональности бронетранспортёр очень похож на БМП: то же самое вооружение (автоматическая скорострельная пушка и ракетная установка) и количество перевозимых людей (6 человек). Единственными отличиями являются пробиваемые шины вместо гусениц у БМП и возможность плавать по воде.

Данное транспортное средство можно использовать лишь в многопользовательском режиме только тем игрокам, которые купили лицензионное коллекционное издание Crysis или оформили предварительный заказ через магазин EAstore. Кроме того, в многопользовательском БТР может использовать только непосредственный покупатель. После того как игрок-покупатель покинет данную техническую единицу, ей смогут воспользоваться члены команды покупателя, а противник сможет её захватить.

Бронетранспортёр присутствует во всех версиях игры, просто он «заблокирован». При создании и редактировании карт в редакторе уровней Sandbox2 его можно использовать всем независимо от версии игры и типа заказа.

Интерактивность 
Интерактивность в игре находится на очень высоком уровне. В игре присутствует множество элементов виртуального мира, относящихся к разрушаемому окружению. Игрок может взаимодействовать с множеством разнообразных предметов окружения, таких как: бочки, ящики, ветки, стволы деревьев, булыжники, различные животные, посуда, станки, обрывки бумаги и т. д. Вещи и предметы можно поднимать, класть, бросать (с режимом силы и без) и использовать в качестве оружия ближнего боя. Лёгкие хижины возможно полностью разрушить, деревья можно валить огнестрельным оружием или кулаками в режиме силы, а листья и лёгкие ветки прогибаются, когда игрок задевает их при передвижении. Несмотря на обширные возможности, игра никак не обязывает игрока к использованию интерактивных объектов: иной человек может пройти Crysis, вообще не заметив подобной проработки мира. Это позволяет отнести проект к играм-песочницам, которые дают игроку базис для внесценарных экспериментов.

Для создания столь высокого уровня интерактивности и столь обширного разрушаемого окружения Crytek использует физический движок собственной разработки CryPhysics, который тесно интегрирован с игровым движком CryEngine 2 и является его подсистемой. В игре отсутствует физика Ragdoll, хотя она поддерживается движком и даже включена в его официальную спецификацию. Очевидно, это связано с желанием разработчиков уменьшить возрастные рейтинги игры. Несмотря на то, что анимация «тряпичной куклы» в игре отключена, после выхода игры были выпущены модификации, которые её включают.

Уровни сложности 
В игре присутствует четыре уровня сложности: лёгкий (), средний (), тяжёлый () и дельта (). В большинстве шутеров увеличение уровня сложности ведёт, как правило, к увеличению реакции и меткости врагов, к увеличению повреждений, наносимых врагами, и к уменьшению запаса здоровья протагониста. В Crysis, помимо всего этого, с изменением уровня сложности изменяется HUD, что напрямую ведёт к изменению геймплея.

Так, на самом лёгком уровне сложности все враги обводятся красными контурами, гранаты — рамками, есть возможность ездить на транспортном средстве и одновременно стрелять из турели, установленной на нём. На самом тяжёлом уровне сложности все эти особенности исчезают, а также пропадает перекрестье прицела. Таким образом, Crysis становится похож на тактический шутер.

Более того, при выборе максимального уровня сложности враги начинают разговаривать между собой по-корейски. В результате дополнительно повышается сложность (труднее понять намерения противника) для игроков не владеющих корейским языком.

Особенности геймплея 
Сюжет в Crysis полностью линеен, хотя на большинстве уровней имеются некоторые дополнительные миссии и цели, которые необязательны для выполнения. Однако выполнение или невыполнение этих целей никоим образом не влияет на сюжет, поэтому он относится к линейным.

Игра по стилю геймплея и дизайну уровней условно делится на две части. Первая часть — открытые уровни, свободный геймплей. Вторая часть — линейный геймплей и «коридорный» дизайн уровней.

Геймплей и дизайн игровых локаций (уровней) из первой части игры, в отличие от сюжета, полностью нелинейны. Игра «Crysis» относится к играм-песочницам () со «стихийным» геймплеем (). Игра не ведёт игрока по конкретному пути, она лишь даёт ему базис для проведения внесценарных экспериментов.

Возможности нанокостюма, модификация оружия, доступные транспортные средства и интерактивное окружение являются инструментами, с помощью которых игрок не только проходит игру, но и полностью сам выбирает стиль прохождения игры. Например, возможно пройти целый уровень, не убив при этом ни одного врага. Любая вражеская база или лагерь находятся на открытой местности, поэтому они доступны для атаки с любой стороны.

Игрок волен изменять свой стиль геймплея и тактику ведения боя в любой момент игры. Например, игрок может в любой момент перейти от скрытных действий в стиле «стелс-экшн» к прямым перестрелкам «лоб-в-лоб», а потом к снайперской стрельбе. Наличие разнообразных транспортных средств со множеством возможностей ещё сильнее влияет на непредсказуемость геймплея. Именно поэтому данная игра относится к играм со «стихийным» геймплеем.

Например, главную корейскую базу во втором уровне «Восстановление» можно атаковать множеством способов. Можно пробраться через главный вход на транспорте, или пешком. Можно атаковать базу с моря на катере, высадившись на пляже и преодолев минную полосу. Можно высадиться позади базы и атаковать её с тыла. Можно пробраться на базу по горной тропе. Можно расстрелять базу с соседней горы с помощью гранатомёта и снайперской винтовки. А можно в режиме «стелса» проникнуть на базу и, никого не убив и не подняв шума, выполнить цель. Подобные ситуации повсеместно встречаются в первой части игры.

Многопользовательский режим 
Многопользовательский режим может осуществляться как через Интернет, так и через локальную сеть. В мультиплеере Crysis поддерживается до 32 игроков на карте. Боты в мультиплеере отсутствуют. Есть два различных режима игры: Instant Action (мгновенные действия), являющийся стандартным Deathmatch; и Power Struggle (борьба за власть), где играют две противостоящие команды, каждая из которых пытается разрушить штаб соперника.

28 августа 2006 года на выставке Games Convention 2006, которая проводится в Лейпциге в Германии, Crytek впервые демонстрировала сетевую (многопользовательскую) составляющую Crysis. Демонстрировался режим «Power Struggle». Также посетителям выставки была предоставлена возможность бесплатно поиграть в этот режим по локальной сети на четырнадцати ПК.

Режим захвата флага (Capture the flag), первоначально запланированный, не вошёл в финальную версию игры, так как был слишком похож на режим Power Struggle. Джек Мамайс (), сотрудник Crytek, заявил, что Crytek надеется, что этот режим будет развит сообществом моддеров. Президент Crytek Джеват Ерли также сказал, что и Team Action (командный deathmatch) не был включён как режим мультиплеера, потому что игроки стремились бы или к Instant Action, или к Power Struggle.

Официальный набор мультиплеерных карт, который включает три карты режима Power Struggle и две — режима Instant Action, был выпущен 24 декабря 2007 года под названием Crysis Tournament Map Pack.

Instant Action 
Instant Action () — стандартный Deathmatch. Раунд кончается, если игрок достиг максимального количества фрагов (очков), или если вышел лимит времени (в таком случае побеждает игрок, набравший наибольшее количество фрагов). В этом режиме покупать оружие нельзя, можно только подбирать имеющееся. Изначально в составе игры доступно 4 карты (локации):
 Armada ()
 Outpost ()
 Quarry ()
 Steel Mill ()

Power Struggle 
Power Struggle () — это смесь из Capture the Flag и Team Deathmatch с тактическими элементами.

В режиме Power Struggle солдаты американского спецназа Delta Force сражаются со спецназом северокорейской армии; у обеих сторон есть нанокостюмы. Все игроки начинают игру, вооружённые только пистолетами и базовым нанокостюмом — «прототипом». Чтобы покупать оружие, приспособления к нему, амуницию и транспортные средства, игрок должен исполнять цели миссии или убивать врагов. Цель режима Power Struggle — уничтожить вражеский штаб с помощью инопланетных технологий или ядерного оружия, которые можно приобрести, захватив места падения инопланетян. Без этих технологий очень трудно победить, так как вражеская база охраняется множеством автоматических турелей, которые могут быть разрушены только мощным человеческим оружием или инопланетными технологиями

.

В режиме Power Struggle доступны все транспортные средства, которые есть в игре. Однако для того, чтобы получить к ним доступ, необходимо захватить и держать под контролем зону, которая специализируется на производстве определённого транспортного средства — например, захватив зону с портом, игрок может развивать водный транспорт. Транспортные средства могут быть украдены, даже если команда-вор не захватила зону, производящую нужный тип транспорта. В зависимости от настроек, определённых администратором сервера (host), игра в режиме Power Struggle может продолжаться до 10 часов, которые покроют несколько циклов день/ночь. Продолжительность циклов дня/ночи зависит от настроек сервера. Физические эффекты и смена циклов день-ночь доступны, только если игра ведётся на DirectX 10 сервере.

Изначально в составе игры доступно 5 карт (локаций):
 Beach ()
 Mesa ()
 Plantation ()
 Refinery ()
 Shore ()

Сюжет 

Сюжет в компьютерной игре Crysis, как и в большинстве игр, можно условно разделить на две части — сюжет до игры и сюжет, развивающийся во время игры. Однако главным отличием от других игр является то, что для рядового игрока, играющего в Crysis, предыгровой сюжет будет неизвестен. Неизвестно, является ли это желанием разработчиков облегчить сюжет, или же специально его укрыть, подобно сюжету в играх серии Half-Life.

В самой игре можно собрать все сведения о предыгровом сюжете. В игровых локациях «раскидано» довольно много бумажных газетных листов. Если увеличить качество текстур в игре до максимума и присмотреться на эти листы с близкого расстояния, используя оптический прицел или бинокль, то можно отчётливо разглядеть заголовки и подзаголовки газетных статей, а также газетные иллюстрации. В домах корейцев можно найти портреты вымышленного лидера Кореи в 2020 году — Ким Чон Джуля (). Однако самое большое представление о сюжете дают радиопередачи, в которых канал BBC рассказывает о статусе Кореи на геополитической арене, о намерениях Соединённых Штатов относительно островов Лингшан и о деталях боевой операции американских войск по захвату острова. Радиоприёмники можно найти в разных частях игры, а также при посадке в некоторые транспортные средства.

Завязка сюжета и его предпосылки 
События Crysis разворачиваются в недалёком будущем, на островах Линшань () в Филиппинском море. Согласно сюжету игры, эти острова уже не первый раз волнуют общественность конфликтами, развивающимися на своей территории.

Согласно сюжету, в КНДР к власти приходит новый лидер Kim Jong Juul, который в 2008 году проводит ряд экономических реформ, приводящих к значительным переменам во всём устройстве страны. Крупные города превращаются фактически в независимые образования со своей рыночной экономикой; Пхеньян становится вторым по значимости центром высоких электронных технологий; приобретаются большие партии передовых военных технологий у Китая. С учётом того, что КНДР обладает ядерным оружием, их статус на политической арене возрастает до невероятных высот.

По достижении таких результатов, первой целью Кореи становится укрепление своих позиций в Тихом океане. Объектом её внимания становится серия небольших островных государств, которые сравнительно легко взять под контроль.

Далее, в 2016 году КНДР оказывает помощь островам Линшань в установлении прокоммунистического режима. Пхеньян назначает там своё марионеточное правительство и объявляет о национализации находящейся на островах американской собственности суммой в несколько миллионов долларов. Последовал крупный скандал, однако открытого военного конфликта тогда удалось избежать.

В августе 2020 года, согласно сюжету игры, относительное спокойствие острова Линшань вновь было нарушено. Правительство КНДР блокирует остров кольцом военных кораблей и эвакуирует тысячи местных жителей, объясняя это повышенной сейсмической активностью на острове и угрозой извержения вулкана; а присутствие корейских военных носит «чисто гуманитарный характер» (командует войсками генерал Кхон). Данные о сейсмической активности частично подтверждались тем, что подземные толчки были также зафиксированы и на Гавайях. Однако, по мнению ведущих учёных США, в этом районе никогда не было вулканической активности. Госсекретарь США заявляет, что действия КНДР можно расценивать только как вторжение.

Примерно в то же время спутники NASA фиксируют на острове резкие температурные аномалии. Сперва их принимают за ядерные взрывы, к делу подключаются РУМО и АНБ. Под прикрытием «Международной Археологической Ассоциации», ведущей работу в этом районе, на остров организуется экспедиция, в состав которой, помимо археологов и учёных, входят также агенты ЦРУ. Руководит экспедицией доктор Розенталь. На остров их доставляет судно «Lusca’s Call», приписанное к порту в Сан-Диего.

В ходе своих работ/раскопок экспедиция натыкается на «древний механизированный артефакт/статую». Сигнал, испускаемый этим «артефактом», привёл их к «Храму», расположенному в глубине горы.

По предварительной оценке специалистов, возраст обеих находок составляет около нескольких миллионов лет.

В прессе появляются сенсационные статьи о необычных находках археологов (заголовок газеты — «World renowned archeologist uncovers another prehistoric „mechanical“ artifact»), а жители острова то и дело видят в небе неопознанные летающие объекты.

Взяв под контроль остров, корейцы берутся непосредственно за «Экспедицию Розенталя», тщательно контролируя её работу и допрашивая её членов.

7 августа 2020 года было получено сообщение от дочери доктора Розенталя, Елены Розенталь, также входящей в состав «Экспедиции», в котором она вкратце излагает истинную ситуацию и просит о помощи. После этого связь с островом теряется.

12 августа 2020 года получен чёткий аварийный сигнал с археологического судна «Lusca’s Call».

14 августа 2020 года, по сюжету игры, правительство США приступает к решительным действиям: для разъяснения ситуации на остров Линшань отправляют спецподразделение «Хищник» () в составе пяти бойцов спецотряда Дельта под командованием майора Барнса (позывной «Пророк»). Остальные члены отряда имеют позывные «Ацтек», «Шут», «Псих» и «Номад» («Кочевник» в переводе с англ.; главный герой, полное имя — Джейк Данн). Штаб под командованием адмирала Мориссона базируется на авианосце «Конституция» при поддержке кораблей сопровождения. Вся боевая группа находится в непосредственной близости от острова, но сохраняет безопасную дистанцию, дабы не провоцировать корейцев. Полевым командиром армии десанта назначается майор Стриклэнд. Первичная цель операции характеризуется как «найти и спасти» членов экспедиции Розенталя, основываясь на координатах сигнала с судна «Lusca’s Call».

С этого момента начинается сама игра.

Непосредственное развитие сюжета в игре 
В игре присутствует 11 уровней. Каждый уровень имеет 2 названия. Первое название является «внешним» и предназначается для игроков; отображается во время загрузки уровня. Второе название является «внутренним», оно используется механизмом самой игры; например, чтобы загрузить выбранную карту с консоли, необходимо ввести внутреннее название уровня.

Каждый уровень представлен одной неделимой локацией. После окончания текущего уровня идёт загрузка следующего. Внутри самих уровней загрузок нет, так как подгрузка игровых данных осуществляется динамически. В каждом уровне есть несколько глав. Главы привязаны, в основном, не к конкретным частям уровня, а к развитию сюжета. Таким образом, игрок может пересечь весь уровень, однако пока он не выполнит некоторое «сюжетное» задание, смена главы не произойдёт.

Contact (Контакт) 
Начало игры. Высадка осуществляется с борта военно-грузового самолёта на парашютах с высоты в 8 тысяч метров над землёй. Однако она проходит не слишком гладко, ещё в воздухе группа «Хищник» сталкивается с неопознанным летающим объектом и беспорядочно приземляется по побережью. Ацтек приземляется в рощу и, запутавшись стропами парашюта в ветках, просит о помощи. Номад, выживший при падении в воду, и Шут отправляются его спасать. Внезапно джунгли прорезает резкий звук криков, выстрелов и странных механических звуков. Выйдя к их источнику, Номад и Шут обнаруживают четырёх мёртвых корейцев и мёртвого Ацтека, повисшего на стропах парашюта. Пророк дистанционно активирует самоликвидацию нанокостюма Ацтека, дабы не дать корейцам исследовать нанокостюм и перехватить технологию. Позже бойцы отряда «Хищник» находят корабль «Lusca’s Call», покрытый льдом и находящийся в нескольких километрах от ближайшего водоёма. Там на группу нападает боевой робот инопланетян, хватает Шута и уносит его с собой.

Recovery (Восстановление) 
Оставшиеся бойцы отряда находят изувеченное тело Шута недалеко от корабля и лагеря корейцев. Ещё возле замороженного корабля становится известно о существовании некого раскопа, где работала экспедиция, и о том, что одного заложника держат в деревне, занятой войсками, неподалёку. Номад с Психом пробираются в деревню и освобождают заложницу. Заложница, девушка азиатской внешности, оказывается агентом ЦРУ и рассказывает, что они не посылали сигнала с судна «Lusca’s Call»; более того, она вообще не знает, что с ним случилось. Также она рассказывает о смерти одного из членов экспедиции (Бадовски — позже игрок находит его вмёрзший труп в джунглях) и подтверждает, что остальных держат на раскопке. Псих отправляется сопровождать заложницу в зону эвакуации, а Пророк с Номадом идут к раскопу.

Relic (Реликвия) 
По дороге к пункту назначения совершается очередное нападение инопланетного робота, который утаскивает Пророка в неизвестном направлении. Номад считает его погибшим и сообщает об этом в штаб, а сам продолжает выполнять задание под руководством майора Стриклэнда. По прибытии на раскопки он находит лишь одного доктора Розенталя, продолжающего изучать «Артефакт», который является точной копией того инопланетного робота, который напал на отряд «Хищник». Доктор Розенталь по сеансу видеосвязи пытается убедить генерала Кхона (командующего корейскими войсками на острове) не совершать поспешных действий относительно «Храма». Однако тот, ссылаясь на усилившееся внимание США к данному делу, приказывает увеличить скорость работ. Номаду же Розенталь сообщает о том, что остальные члены экспедиции находятся на работах в «Храме». Внезапно «Артефакт» оживает, загорается ярко-синим свечением и включает систему самоуничтожения, в результате которой всё главное помещение раскопа резко охлаждается почти до температуры абсолютного нуля (-272,15 С). Доктор Розенталь погибает, а Номада спасает его нанокостюм.

Из Штаба Номаду сообщают о том, что правительство США имеет виды на этот остров и чтобы тот пробирался в точку эвакуации, где его подберёт VTOL ( — Самолёт вертикального взлёта и посадки). Номад должен присоединиться к операции «вторжения» на остров.

Assault (Штурм) 
На борту VTOL’а Номад встречается с Психом, уже доставившим заложницу на «Конституцию».

Вторжение армии США проходит не самым лучшим образом, однако вовремя скоординировав действия основных сил со спецгруппой «Хищник», им всё же удаётся занять гавань и потопить корейский крейсер. На VTOL’ах прибывают основные силы вторжения и бронетехника вместе с майором Стриклэндом. Психу Стриклэнд даёт особое задание и отправляет его в помощь группе Альфа.

Onslaught (Резня) 
Американские войска при поддержке бронетехники и авиации прорываются к подножью горы, где располагается штаб войск КНДР, генерал Кхон и сам «Храм». Добравшись почти к самому подножью горы, Номад замечает, как в гору начали бить молнии, сопровождаемые сильными подземными толчками, частичным обрушением горной породы и неестественными механическими звуками. Из самой горы несколько раз вылетают роботы и атакуют корейцев.

Awakening (Пробуждение) 
Основные войска отстают от Номада, посему в шахты, ведущие к «Храму», он спускается один, а небольшой отряд десантников остаётся охранять вход. У самого «Храма» Номад попадается в ловушку к корейскому спецназу в нанокостюмах и лично генералу Кхону. Тот уже догадался, что это не просто храм, а нечто большее — «нескончаемый источник энергии», как он полагает; и он не допустит, чтобы этот источник достался американцам. Кхон заставляет оставшихся членов экспедиции, среди которых есть и Елена Розенталь, начать цепную реакцию, способную запустить «храм/источник». Толчком к такой реакции должен послужить направленный взрыв тактического заряда у входа в «храм/источник». Елена уговаривает Кхона не делать этого, но тщетно, — заряд взрывают. Начинаются сильные электромагнитные возмущения, в результате которых погибают все, кроме Елены, Номада и Кхона, которого Номад впоследствии убивает. Начавшаяся реакция приводит в движение всю толщу горы, и пещера с «храмом» начинает обрушиваться. Елену всё же успевает подобрать вовремя прилетевший VTOL, а Номада заваливает. Оправившись, он решает продвигаться вглубь горы через образовавшийся в «Храме» проход.

Core (Центр) 
Вскоре Номад понимает, что это был вовсе никакой не «храм», и не «нескончаемый источник энергии», а корабль пришельцев, внутри которого не действует гравитация и царит очень низкая температура, около −200 °F (-129 ° С). Там он встречает желеподобных инопланетян с весьма специфическим строением тела и манерой передвижения (отсутствие гравитации напрямую повлияло на их развитие). Путешествуя по кораблю, он записывает всё на встроенную в костюм аудио-видеокамеру и собирает немало полезных сведений, в частности о готовящемся вторжении инопланетян. Оно начинается, когда Номад уже находится у самого выхода.

Уровень «Core» был включён русскоязычным игровым журналом «Игромания» в десятку лучших игровых моментов 2007 года и занял в списке третье место, уступив первые два места моментам из игр Call of Duty 4 и BioShock. Журналисты так прокомментировали данный уровень: «Вот уже три часа вы носитесь по sandbox-джунглям, всё это начинает изрядно утомлять. И тут игра неожиданно помещает вас внутрь огромной скалы, которая на самом деле никакая не скала, а база пришельцев. Где к тому же не работает гравитация. Два часа чистого концентрированного восторга».

Paradise Lost (Потерянный рай) 
Выбравшись, Номад обнаруживает оледеневшие, покрытые снегом джунгли. Выйдя на связь, Стриклэнд рассказывает, что гору/корабль пришельцев окружает какая-то ледяная сфера, из которой часто вылетают неопознанные летающие объекты и атакуют войска. Он также сообщает о том, что войска США уходят с острова и что Номаду тоже следует убираться из сферы в зону эвакуации. Температура в сфере, по приблизительной оценке, около −200 °F (-129 ° С), выжить без костюма там нельзя. У остатков одной из насмерть замёрзших групп морпехов Номад встречается с Пророком, необъяснимым образом оставшимся в живых, да ещё и с модифицированным инопланетным оружием в руках. Однако костюм Пророка был сильно повреждён в бою. Вместе они выбираются из сферы через мост и присоединяются к выжившей группе морских пехотинцев, которая расположилась возле внешнего края «Ледяной сферы» сразу за мостом.

Exodus (Исход) 

Связавшись по рации со Стриклэндом, морпехи и Номад с Пророком получают приказ отступать к побережью. Во время езды на джипах из-за постоянных атак инопланетных роботов гибнут все морские пехотинцы, а выжившие Номад и Пророк становятся свидетелями аварии VTOL’а с Еленой на борту.

Вытащив Елену из-под обломков под вражеским огнём, Пророк вместе с Еленой улетают на эвакуационном VTOL’е, а Номад и прибывший отряд морских пехотинцев остаются их прикрывать. Номад отправляется на основную базу американских морпехов на острове, где встречается с майором Стриклэндом. Здесь, под непрерывным вражеским огнём, происходит эвакуация остатков американских войск с острова. Номад улетает на последнем эвакуационном VTOL’е, а майор Стриклэнд остаётся и погибает, пытаясь задержать огромного инопланетного робота-паука, рвущегося уничтожить спасательные VTOL’ы.

Ascension (Вознесение) 
Во время полёта Номада на VTOL’е происходит атака инопланетян, и Номад заменяет погибшего пилота. Пилотируя повреждённый VTOL, Номад исполняет приказы командира авиазвена и улетает на «Конституцию».

Во время полёта Номад становится свидетелем драматичного отступления войск США с острова, которое проходит в хаосе и панике: некоторых забывают, некоторыми жертвуют, некоторых элементарно бросают.

Reckoning (Расчёт) 
На авианосце «Конституция» Номад встречает Психа, доставившего на авианосец одного из роботов-пришельцев. Елена Розенталь рассказывает, что механизмы пришельцев питаются энергией из любых источников, будь то молния или атомный взрыв. Также Елена сообщает, что инопланетные машины (не сами пришельцы) общаются посредством электронных сигналов, и ей удалось выявить сигнал, который они издают при подзарядке, — он предохраняет их от перегрузки.

Номад отправляется в технический отсек, где встречается с Пророком. Там же Елена устанавливает на нанокостюм Номада имитатор сигнала пришельцев, но с обратной полярностью, который должен нарушать работу инопланетных механизмов. Псих выражает недоверие к Пророку, а особенно к его способности использовать оружие пришельцев, недоступной другим.

Запись Номада, сделанная на корабле пришельцев, вызывает сильный интерес командования. Адмирал Моррисон посвящает Номада в детали операции, ранее являвшиеся секретными. Военные решают нанести ядерный удар по сфере, против чего возражает Елена Розенталь. Моррисон всё же приказывает нанести удар, ссылаясь на высшее командование. В это время Пророк выкрадывает один из VTOL’ов и улетает с авианосца в направлении сферы.

Результатом ядерного взрыва становится не уничтожение, а увеличение сферы, а также бурное распространение инопланетных роботов по всем направлениям, первый удар которого принимает на себя боевая группа «Конституции». В ходе битвы ценой потопления авианосца уничтожается большой корабль пришельцев. Псих, Номад и Елена выживают (не в последнюю очередь благодаря работе имитатора сигнала) и отправляются обратно на остров на поиски Пророка. На этом игра заканчивается.

Разработка

Этимология названия игры 
Слова «crysis» в английском языке не существует. Однако оно ассоциируется со словом «crisis» — «кризис».

Исполнительный директор и основатель Crytek Джеват Ерли () в интервью с журналистами «Видеомании», видеоприложением российского журнала «Игромания», на вопрос о происхождении названия игры ответил следующее:

Хронология разработки игры 
Первое упоминание о разработке Crysis датируется 23 июля 2004 года, когда между Electronic Arts и Crytek было подписано соглашение о сотрудничестве и о том, что EA будет издателем нового тогда ещё неанонсированного франчайза от Crytek. «Германский разработчик создаст полностью новый игровой франчайз для ПК, который будет основан на новой интеллектуальной собственности», — говорится в пресс-релизе.

23 января 2006 года компания Crytek официально анонсировала свою вторую коммерческую компьютерную игру — Crysis. Тогда же стало известно о том, что Crysis будет основан на новом игровом движке от Crytek — CryEngine 2.
Вместе с анонсом стали известны основа сюжета, характерные геймплейные особенности игры, включая нанокостюм, информация о мультиплеере, технологические особенности и планируемые системные требования игры. Первоначальная дата выхода была запланирована на конец 2006 года.

В марте 2006 года было объявлено о том, что из-за сдвига даты выпуска Windows Vista на январь 2007 года дата выхода Crysis соответственно также сдвигается на начало 2007 года.

В апреле 2006 года Crytek и Electronic Arts в Лондоне провели закрытую демонстрацию Crysis для игровых журналистов, куда также были приглашены сотрудники российского журнала «Игромания».

23 мая 2006 года игра Crysis была продемонстрирована на выставке E3 2006, где завоевала множество наград и призов.

Crysis демонстрировалась также на международной выставке игр Games Convention 2006, которая проводилась в августе в Лейпциге. На выставке Бернд Димер, старший гейм-дизайнер Crytek, сообщил о том, что консоли седьмого поколения не подходят для Crysis из-за своих аппаратных ограничений.

В начале ноября 2006 года Crysis демонстрировалась на проходившей в Москве выставке ИгроМир 2006.

В начале ноября 2006 года Electronic Arts во второй раз сдвинула дату выпуска Crysis, перенеся его на новый финансовый год, который начался 1 апреля 2007 года. Более точная дата выхода не была указана.

1 июля 2007 года Electronic Arts открыла официальный сайт Crysis. Дата выхода была назначена на сентябрь 2007 года.

Однако в конце июля дата выхода игры была снова смещена — на этот раз на ноябрь 2007 года.

1 августа 2007 года Crysis демонстрировался на выставке E3 2007, где от игровых критиков ему была присуждена награда «Лучшая ПК-игра». После E3 издатель Electronic Arts объявил точную дату выхода игры — 16 ноября 2007 года.

27 августа 2007 года на выставке Games Convention 2007 Crysis завоевал несколько наград, включая основную награду выставки — «Лучшая игра на Games Convention» в категории «Игры для ПК».

На раннем этапе разработки игры, когда ещё не был готов ни движок, ни игровой контент, Crytek запросила в Electronic Arts визуальный концептуальный бенчмарк, который бы демонстрировал игру и показывал её основные особенности и возможности. Создание данного видео было поручено известной компании Blur Studio, специализировавшейся на создании компьютерной анимации и спецэффектов к кинофильмам и игровым роликам. Готовое видео, которое удовлетворяло требованиям Crytek, получило название «Core-X» и распространялось на бонусном диске, вошедшем в состав коллекционного издания игры.

На раннем этапе создания игры команда разработчиков Crytek ездила на остров Таити, где фотографировала и снимала на видео множество элементов растительности, ландшафта и разных природных объектов для их интеграции в Crysis.

Согласно Джевату Ерли, на создание концептуальной модели инопланетных существ было потрачено бо́льшее количество ресурсов, денег и времени компании, чем на все остальные модели. Согласно Михаилу Хаимзону, количество концептуальных моделей и эскизов, созданных для изображения инопланетян, исчисляется сотнями.

Вырезанные объекты и моменты 
Благодаря дизайн-документу со сценарием игры, найденному в предрелизной демоверсии, многочисленным видеороликам, превью (предобзорам), а также выпущенному фильму «The Making of Crysis» () можно частично описать всё то, что по неизвестным причинам не вошло в финальную версию игры.

Нанокостюм, центральный элемент геймплея игры, подвергся множеству изменений функциональности, компоновки и дизайна в процессе своего создания. Согласно разработчикам, изначально планировалось сделать модульный нанокостюм. Игрок в начале сюжетной кампании должен был иметь доступ лишь к базовому нанокостюму, не имеющему специфических возможностей. Сверхспособности нанокостюма, типа силы или невидимости, должны были приобретаться игроком путём апгрейда постепенно в процессе прохождения кампании.

В окончательной версии Crysis существенно уменьшён и сокращён сюжет. Так, в начале игры протагонист должен был находиться в тренировочном лагере, расположенном на военной базе США. Здесь он должен был встретиться с некоторыми членами отряда «Хищник», а также получить нанокостюм. После этого, согласно сюжету, следуют тренировки и учения: базовое ознакомление с нанокостюмом, огневая подготовка, рукопашный бой с применением возможностей нанокостюма, тактические боевые действия с использованием возможностей нанокостюма, а также уроки пилотирования на VTOL’е. Только после этого группа «Хищник» на самолёте вылетает к островам Лингшан.

Также в окончательной версии игры изменена последовательность развития сюжета. Игровой сюжет должен был условно делиться на три части. Первая часть — война в джунглях с северокорейцами и активизация пришельцев; вторая часть — инцидент на авианосце; третья часть — события на корабле пришельцев. Более того, в игре должен был быть частично нелинейный сюжет. Предполагалось, что в сюжете игры будут вовлечены китайские войска.

Изначально предполагалось, что действие игры будет проходить на островах Спратли, которые находятся в Южно-Китайском море и состоят из около 100 мелких островов. Данные острова в действительности имеют напряжённую политическую обстановку, так как их территория оспаривается сразу шестью государствами: Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Однако в финальной версии игры действие происходит на вымышленных островах Лингшан, которые находятся в Филиппинском море.

В оружейном арсенале мог присутствовать ещё один тип патронов — тактический. Тактическими пулями протагонист должен был «помечать» врага, после чего месторасположение «помеченного» врага отмечается на мини-карте. Также эти пули могут усыплять и убивать врагов.

По крайней мере одно стрелковое оружие было вырезано из игры. Этим оружием стала вымышленная корейская автоматическая винтовка MPXA, выполненная по схеме «булл-пап». Эту винтовку в руках корейских солдат можно часто заметить на ранних видеороликах игры. По внешнему виду MPXA сильно напоминает существующую в реальности китайскую автоматическую винтовку QBZ-95/97 (Тип 95 / 97).

Сам геймплей игры должен был быть иным, согласно ранним предобзорам. Напарники протагониста должны были погибать не согласно скриптам и поворотам сюжета, а в зависимости от игровой ситуации и действий протагониста. Они должны были обладать «адаптационным искусственным интеллектом». Это заключается в том, что боевые товарищи должны повторять тактические действия и поведение игрока. Если, например, игрок атакует базу врага, то и сослуживцы делают то же самое без специальных команд, данных им. Если протагонист ведёт игру в режиме «стелс», использует режим невидимости и оружейные глушители, то и напарники должны повторять эти действия и стиль игры протагониста самостоятельно, без каких-либо указаний со стороны игрока. Если же напарник погибал во время игры, то потом он не «воскресал» и не восстанавливался. Более того, смерть напарников, согласно ранним превью, могла изменить развитие сюжета.

В «режиме силы» протагонист должен был иметь возможность вырывать стационарные пулемёты и пользоваться ими. Планировалось, что в игре будут присутствовать такие природные катаклизмы, как смерчи, торнадо и землетрясения. И хотя в конечной версии игры присутствуют большинство вышеназванных катаклизмов, они реализованы далеко не полностью и не так, как планировалось. В редакторе уровней Sandbox 2, который поставляется вместе с игрой, все эти природные эффекты имеют «полную» функциональность, недоступную в игре.

Бета-версия 
Изначально Crytek запустила закрытое многопользовательское бета-тестирование игры и предоставляла некоторым игровым журналистам возможность участвовать в нём.

В начале октября 2007 года началось открытое многопользовательское бета-тестирование Crysis. Ключи предоставлялись бесплатно на сайте FilePlanet.com зарегистрированным участникам.

Продажи, взломы и бюджет игры 
Согласно агентству NPD Group, за первые 18 дней продаж с момента официального релиза Crysis на территории США разошёлся тиражом в 86 633 копии. Однако 1 февраля 2008 года во время конференции EA Q3 2008 Earnings Conference Call было заявлено, что во всём мире продано более 1 миллиона копий игры Crysis в финансовом квартале. Также Crysis некоторое время находился в десятке самых продаваемых компьютерных игр, а среди игр для PC находился на первых местах.

27 июня 2008 года количество проданных копий игры превысило 1,5 миллиона экземпляров.

Даже через год после выпуска Crysis продолжает иногда появляться в десятке самых продаваемых компьютерных игр за неделю. Например, за 22—28 сентября 2008 года Crysis, согласно агентству NPD Group, занял десятое место по продажам компьютерных ПК-игр на территории США. И это несмотря на то, что 18 сентября в продажу поступило дополнение Crysis Warhead.

В середине января 2009 года компания NPD Group подготовила отчёт о самых продаваемых ПК-играх за весь 2008 год на территории США. В этом списке Crysis заняла 17-е место, опередив Left 4 Dead и The Orange Box.

29 апреля 2008 года популярный игровой журнал PC Play взял интервью у Джевата Ерли. В этом интервью Ерли заявил, что Crytek больше не будет выпускать исключительно ПК-эксклюзивы. Это связано, по его словам, с компьютерным пиратством для игры Crysis. Все следующие игры будут кроссплатформенными. Оригинальный текст:

Вопрос: Как Вы оцениваете текущее состояние индустрии ПК-игр? Некоторые говорят, что её вымирание — это всего лишь вопрос времени, другие же утверждают, что индустрия ПК-игр всего лишь замедлила темпы. Рассматривая Crysis как эксклюзивную ПК-игру, что Вы думаете о её рыночном приёме и её будущем? Скептики сказали бы, что выпуск такой дорогой и высококлассной игры только для персональных компьютеров является довольно опасным решением.

Ответ: И это правда. В настоящее время мы страдаем от огромного пиратства, которое охватило Crysis. Мы занимаем лидирующие позиции в пиратских чартах продаж, что нежелательно. Я полагаю, что основной, базовой проблемой PC-гейминга является именно пиратство. Пиратские игры неотъемлемо разрушают платформу ПК. Аналогичные игры на игровых консолях продаются в 4 — 5 раз лучше. Это был большой урок для нас, и я верю, что мы больше не будем выпускать в будущем ПК-эксклюзивы наподобие Crysis. Мы будем продолжать поддерживать платформу ПК, но больше не как эксклюзивную.

В выпуске печатного журнала PC Gamer UK за июль 2008 года содержалась небольшая заметка, в которой было сказано, что продажи Crysis во всём мире достигли отметки 3 млн копий. Согласно заметке, данные сведения были получены журналистами издательства в результате эксклюзивного интервью. Однако данное сообщение не получило широкой огласки в игровой прессе.

8 декабря 2008 года сайт GameSpot на основе данных с разных блогов, в частности «Torrent Freak», составил список самых скачиваемых через торрент игр за 2008 год. В этом списке Crysis занял 4 место. По данным GameSpot, он был скачан около  раз
.

19 августа 2008 года стал известен бюджет Crysis. На конференции «Games Convention Developers Conference», которая предшествует Games Convention и является конференцией для разработчиков игр, Джеват Ерли в своём докладе упомянул бюджет Crysis, который составил 15 млн евро (22 млн долларов по курсу того времени). Он также добавил: «Если б игра не была прибыльной, я бы не смог стоять здесь».

14 февраля 2008 года англоязычный сайт Fudzilla опубликовал заметку, согласно которой американская компания nVidia потратила от 4 до 5 млн долларов на Crysis. Согласно Fudzilla, nVidia не дала эти деньги разработчику, но потратила их на маркетинг игры, особенно на различные игровые общественные мероприятия, где демонстрировалась игра. Официально данные сведения не были подтверждены или опровергнуты ни nVidia, ни Crytek.

4 января 2011 года в Интернет попала презентация под названием «CryEngine 3 — The next generation of interactive entertainment and real-time 3D technologies» под авторством Авни Ерли и датированная 26 мая 2010 года. Данная презентация была предназначена для привлечения внимания потенциальных инвесторов к Crytek и содержала ранее неопубликованные финансовые данные компании. В частности, содержалась информация о суммарных продажах всех выпущенных к этому времени игр Crytek. Согласно данной презентации, на момент её публикации продажи Crysis превысили 3 миллиона копий по всему миру, что подтверждает сообщение PC Gamer UK в июле 2008 года.

Пакеты карт

Crysis Tournament Map Pack 

24 декабря 2007 года Crytek выпустила Crysis Tournament Map Pack — набор карт для мультиплеера. Все карты были проверены отделом качества Crytek и профессиональными командами: [00] — Die Doppelnullen, GT — GlobalTeam.eSports и N! — Ninth Gaming.

Crysis Community Mappack #1 
23 апреля 2008 года сообщество портала CryMod.com совместно с немецким игровым кланом [00] — Die Doppelnullen выпустило пакет из десяти многопользовательских карт под названием Crysis Community Mappack #1 — Welcome To The Jungle. В этом пакете 5 карт предназначены для режима Power Struggle, остальные пять — для Instant Action. Часть карт является переработанными картами, включёнными в игру и Tournament Map Pack, некоторые являются картами для Far Cry, адаптированными для Crysis, а некоторые являются полностью новыми. Crysis Community Mappack #1 — первый «полуофициальный» пакет карт, который был поддержан разработчиком. Список карт:
Instant Action

Power Struggle

King of the Hill 
24 мая 2008 года менеджер по связи с общественностью Crytek — c4Te, совместно с игровым кланом 00 — Die Doppelnullen выпустили второй «полуофициальный» пакет мультиплеерных карт для Crysis — [00] King of the Hill Map Pack #1 (KotH). В этот пакет вошли только карты, предназначенные для режима PowerStruggle. Список карт:

Пакеты исправлений 
Патч 1.1
8 января 2008 года Crytek выпустила первый патч к игре, в котором оптимизировала графический движок игры. Были добавлены расширенные настройки графики — управление уровнем размытия при движении () и вертикальной синхронизацией. Также были устранены мелкие ошибки и немного доработан геймплей.
Патч 1.2
Второй патч вышел 6 марта 2008 года. Кроме оптимизации, были внесены исправления во все разделы игры. Разработчики добавили возможность загружать из меню игры любительские карты и модификации. Ранее для этого игроки использовали консоль или специальные программы. Также был изменён игровой баланс в однопользовательском и многопользовательском режимах, добавлены новые визуальные эффекты.

Патч 1.2.1
19 марта 2008 года Crytek выпустила быстрое исправление ко второму патчу. Этот патч устанавливается поверх пакета исправлений 1.2 и влияет на сетевую безопасность, делая многопользовательскую игру стабильнее.
Патч 1.3
3 апреля 2008 года в Crysis Weekly Update #10 был официально анонсирован патч 1.3.
 О новом патче было известно лишь то, что кроме исправлений и усовершенствования баланса сил будут добавлены и новые функции. 2 июня 2008 года разработчики игры в первом выпуске Crysis Monthly Update сообщили о прекращении работы над патчем 1.3, не указав при этом причины отмены. 5 июня 2008 года, во время анонса игры Crysis Warhead, разработчики объяснили, что работа над данной игрой и является причиной для прекращения работы над патчем 1.3 для Crysis.

Crysis Mod SDK 
Crysis Mod SDK (полное название — Crysis Mod Software Development Kit) — набор дополнительных инструментов для создания пользовательских модификаций к Crysis. Crysis Mod SDK расширяет возможности редактора уровней Sandbox 2.

Выпуск Crysis Mod SDK версии 1.0 состоялся 22 февраля 2008 года.

Первая версия имеет в своём составе инструментальные средства и примеры, которые необходимы моддерам, чтобы экспортировать их собственные объекты в редактор Sandbox2, который позволяет им создавать законченные новые уровни и модификации.

7 марта 2008 года, на следующий день после выхода патча 1.2 к игре Crysis, был выпущен Crysis Mod SDK версии 1.2. Версия 1.2 является вторым выпуском (версия 1.1 отсутствует), поддерживает патч 1.2 к Crysis и включает исходный код игры. С этим кодом возможно импортировать собственные функциональные возможности и особенности в игру. Также был переделан инсталлятор для устранения некоторых проблем и увеличения комфортабельности всего процесса установки. Среди новшеств был добавлен плагин для поддержки XSI и проведены другие оптимизации.

В состав Crysis Mod SDK входят программный инструментарий, специальные игровые объекты (отсутствующие в Crysis), базовые справочные материалы и модификация «SDK_Mod», включающая уровень «Nanosuit Playground» и являющаяся примером для пользователей SDK.

Программный инструментарий состоит из компилятора ресурсов, программы «PolyBump» в отдельном виде и в виде плагина к 3DS Max (версий 8, 9 и 2008), инструментария FMOD (работа со звуком), модулей CryExport для 3DS Max (версий 8, 9 и 2008) и CryTIFF для Adobe Photoshop, а также содержит набор инструментов для 3DS Max по работе с риггингом, анимацией и художественным наполнением.

Набор специальных игровых объектов включал новые высокополигональные модели и сценарии для джипа HMMWV и танка Абрамс. В справочных материалах присутствовали игровые объекты и ассеты, направленные на обучение пользователей ключевым элементам игры: типовые модели персонажей и их частей тел, модели оружия, техники, растительности, архитектурных строений и прочие.

Crysis Weekly Update 
Начиная с 31 января 2008 года, компания Crytek выпускала еженедельные отчёты, посвящённые поддержке и развитию мира Crysis.

Например, в первом и последующих отчётах была предоставлена информация о патче 1.2.

16 апреля 2008 года Crytek опубликовала двенадцатый еженедельный отчёт. В этом отчёте компания заявила о прекращении выпуска еженедельника Crysis Weekly Update и замене его на ежемесячник Crysis Monthly Update. Crytek объяснила это тем, что, так как конкурс Intel / Crysis Mapping Contest уже закончился, документация к Crysis Mod SDK обновлена и самые важные патчи уже вышли, то количество информации существенно снизилось.

Crysis Monthly Update 
2 июня 2008 года компания Crytek выпустила первый ежемесячный отчёт Crysis Monthly Update #1, в котором сделала несколько важных заявлений, касающихся поддержки игры Crysis. Во-первых, Crytek приостановила разработку выделенного сервера Crysis для Linux на неопределённое время. Аргументирует этот факт Crytek тем, что разработчики столкнулись с серьёзными трудностями во время разработки выделенного сервера, и стабильность кода пока находится на очень низком уровне.

Следующей новостью стал официальный отказ Crytek от выхода патча версии 1.3 для Crysis. Причины не объяснялись, но как стало известно позже, причиной была работа над продолжением Crysis Warhead.

Intel Crysis Mapping Contest 
Intel Crysis Mapping Contest (далее — ICMC) — конкурс, проведённый компанией Crytek при поддержке компании Intel, цель которого состояла в проведении соревнования моддеров на создание лучшей мультиплеерной (многопользовательской) или синглплеерной (одиночной) карты для игры Crysis. Конкурс проводился на официальном сайте поддержки Crysis CryMod.com; для него разработчики выделили отдельный домен icmc.crymod.com.
Конкурс ICMC начался 15 января 2008 года.
Участвовать в конкурсе мог любой желающий независимо от места жительства. Для участия необходимо было загрузить на сайт CryMod.com созданную карту. Также необходимым условием конкурса было наличие в номинируемой карте официальных логотипов компании Intel.

Было проведено пять этапов оценки созданных карт, в результате которых отсеивались худшие работы.
При этом отдельно оценивались мультиплеерные и синглплеерные карты. Мультиплеерные карты оценивались по четырём параметрам: видимость логотипа Intel (), развлечение и геймплей (), креативность () и «Лучший уровень в режиме „Instant Action“ для киберспортивных соревнований» (). Синглплеерные карты также оценивались по четырём параметрам, которые, однако, были несколько иными, чем для мультиплеера: производительность и видимость логотипа Intel (), развлечение и геймплей (), креативность () и лучшие катсцены ().

9 мая 2008 года были оглашены лучшие мультиплеерные карты-победительницы, их разработчикам были вручены призы.
29 июля 2008 года Crytek скомпоновала 20 лучших мультиплеерных карт в инсталлируемый пакет карт «Intel/Crysis Mapping Contest Multiplayer Map Pack».

18 июня 2008 года закончился приём однопользовательских работ участников и началось оценочное голосование этих карт. Карты мог оценить каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте CryMod.com. 1 июля 2008 года голосование было закрыто.
16 июля 2008 года были оглашены лучшие синглплеерные карты-победительницы, их разработчикам были вручены призы.
30 сентября 2008 года Crytek, как и в случае с мультиплеерными картами, скомпоновала 11 лучших одиночных карт в инсталлируемый пакет карт «Intel / Crysis Mapping Contest Singleplayer Map Pack».

Игровой движок 

Crysis использует новый игровой движок — CryEngine 2, — который является преемником CryEngine, использовавшимся в игре Far Cry. CryEngine 2 — один из первых движков, которые используют Direct3D10 (графический подраздел DirectX 10), однако он также поддерживает DirectX 9 как на Windows Vista, так и на Windows XP.

Рой Тейлор (), вице-президент Отдела отношений по информационному наполнению в NVIDIA, говорил на предмет сложности движка, заявляя, что в Crysis есть более чем миллион строк программного кода, 1 ГБ текстурных данных и 85 000 шейдеров.

Вскоре после выпуска демонстрационной версии игры некоторые энтузиасты подметили, что, редактируя файлы конфигурации, большинство «очень высоких» параметров настройки графики (обычно зарезервированных только для DX10 и, соответственно, Windows Vista) можно активировать и под DX9 и Windows XP . «Очень высокий» графический режим DX9 выглядит почти идентичным режиму DX10, но с определёнными графическими особенностями, которые невозможно правильно воспроизвести под DX9. К ним относится, например, размытость изображения движущегося объекта ().

Редактор Sandbox 2 

Crysis содержит редактор Sandbox 2, очень похожий на Sandbox 1, использовавшийся в Far Cry. С помощью Sandbox 2 возможно создавать новые и редактировать имеющиеся игровые уровни. Поддерживается создание как однопользовательских, так и многопользовательских карт. Sandbox 2 позволяет игроку легко создавать его собственные уровни, видя всё в режиме реального времени и в пределах редактора. Игрок также может перейти в карту, над которой работает, в любое время и проверить её. Crytek также использовала Sandbox 2 для создания игры.

Как заявлено в руководстве, сопровождающем Sandbox 2, Windows XP Professional x64 Edition и Windows Vista x64 Edition являются единственными операционными системами, которые официально поддерживаются редактором. По словам Crytek, использование 32-битных систем может привести к нестабильной работе программы. Это связано с низким количеством доступной виртуальной памяти — не более 2 ГБ на один процесс.

Для расширения возможностей редактора Crytek выпустила Crysis Mod SDK.

Выпуск

Демоверсия 
27 августа 2007 года Crytek объявила, что однопользовательская демонстрационная версия будет выпущена 25 сентября, однако дата была отодвинута до 26 октября. В демоверсии присутствовал почти весь первый уровень одиночной кампании «Contact», мультиплеерная карта «Shore», а также редактор Sandbox 2. Демоверсия имела размер 1.8 ГБ и поддерживала как DX9, так и DX10.

26 октября Crytek объявила, что демонстрационная версия снова откладывается минимум на 1 день и выпустила её 27 октября.

Однако, из-за ошибки скачать демоверсию непосредственно с серверов Electronic Arts можно было ранее запланированного срока.

Выход игры 
30 октября 2007 года Crysis был отправлен в тиражирование (на золото).

Crysis был выпущен 13 ноября 2007 года в Северной Америке, 15 ноября в Австралии, 16 ноября в Европе, 23 ноября в Новой Зеландии и 29 ноября в Японии.

12 сентября 2008 года компании Crytek и Valve анонсировали своё решение о том, чтобы выпустить игры Crysis и его дополнение Crysis Warhead (вместе с Crysis Wars) через интернет-сервис цифровой дистрибуции Steam. Возможность предзаказа этих игр стала доступна в этот же день. Игры стали доступны для скачивания уже 18 сентября 2008 года

.

Специальное издание 
Специальное коллекционное издание Crysis, с которым поставляются три диска, содержит:
 железную упаковку «Steelbook box» (недоступна в американской версии игры);
 DVD с игрой Crysis;
 Бонус-DVD (), в который входит:
 короткометражные фильмы «Making of Crysis» и «Meet the Developers»;
 начальное концепт-видео Crysis;
 дополнительные «ключевые трейлеры»;
 показ изменений в художественных и концептуальных работах во время разработки;
 скриншоты в высоком разрешении;
 ();
 CD с оригинальным саундтреком от композитора Инона Зура;
 28-страничное руководство к игре;
 книга с концепт-артами на 16 страниц;
 эксклюзивное транспортное средство — бронетранспортёр-амфибию (доступна в многопользовательском режиме).

Выпуск на игровых приставках 
Несмотря на заявленную эксклюзивность игры Crysis для персональных компьютеров, через некоторое время после релиза игры стали появляться новости о выходе игры на консолях, предположительно PlayStation 3 и Xbox 360

. Более того, известно, что консольная версия игры будет включать примерно 50 % новых материалов, которые впоследствии войдут в Crysis 2. Ни разработчики, ни издатели эти слухи не прокомментировали.

29 апреля 2008 года Джеват Ерли в интервью популярному игровому журналу PC Play официально заявил, что Crytek отказывается от разработки эксклюзивов на PC. Однако в этом же интервью перед ним поставили вопрос о выходе консольной версии Crysis:

9 сентября 2011 года Crytek объявила о том, что Crysis прибудет на сервисы PSN и Xbox Live уже в октябре этого года.

Несмотря на заявление разработчика о «невозможности Crysis на консолях», 4 октября 2011 года Crysis 1 всё-таки портировали на приставки, выпустив его на оптимизированном движке от второй части (CryEngine 3). С этого момента игра как таковая перестала быть PC-эксклюзивом, правда, не по части графики. И хотя разработчики и попытались перенести многие аспекты графики изначальной PC-версии на консольные версии, дополнив её новой технологией освещения и улучшенным HDR, присущие движку CryEngine 3, а также более выраженной Parallax occlusion mapping, но, тем не менее, урезанию подверглись: дальность прорисовки (LOD), плотность травы, чёткость текстур, геометрия, ширина поля зрения (FOV), натуральность освещения (в угоду его эффектности), плавность текстур (один из примеров — их мерцание на водной поверхности в консольной версии), разрешение (PC-версия может идти на разрешении 2560x1440 и выше, тогда как разрешение консольных версий всего лишь 1152x720 для XBOX360 и 1024x720 для PS3), сглаживание (для консолей его нет, тогда как на PC оно доступно вплоть до High-End сглаживания уровня 8xSSAA, сглаживающего в том числе листву), тени (на консолях они более гранулированные). Помимо прочего, на PC-версии Crysis можно использовать графические модификации, ещё более значительно повышающие визуальное качество — что недоступно на консолях.

Саундтрек 

Саундтрек к Crysis был создан композитором Иноном Зуром (). Сначала он был доступен только в составе специального издания. Однако с 29 января начались онлайновые продажи саундтрека в онлайн-магазине iTunes Store, а также на сайте Sumthing Digital. Также саундтрек доступен в розничной продаже под лейблом Sumthing Else Music Works (номер в каталоге: EAE08805903D2).

В Crysis нет фиксированного списка композиций, так как используется динамическая музыка. В отличие от множества игровых компаний, Crytek не зашифровала свою музыку, а просто заархивировала все треки в отдельный файл, который является простым ZIP-архивом. В интервью с композитором стали известны факты о времени работы над саундтреком и проделанном объёме работ. Для игры и роликов было написано приблизительно 90-100 минут музыки, на создание которой ушло около года.

В записи саундтрека принимал участие Северо-западный Симфонический Оркестр () в Сиэтле. Дирижёром оркестра был Саймон Джеймс (), а оркестровой обработкой занимался Пол Тейлор ().

Процессом микширования, сведения и продюсирования саундтрека занимался Дори Амарилио (). Рид Радди () был звукоинженером. Запись саундтрека проводилась в Сиэтле, на студии «London Bridge Studios».

«Способность Инона Зура описать сложную ситуацию через музыку является сверхъестественной, — заявил Джозеф Зайонк (), аудиодиректор в Crytek. — Он захватывает взаимоотношения между людьми и внутренние конфликты и предоставляет музыкальную поддержку для этих сценариев с чувствительностью и уверенностью в своих композициях».

В конкурсе «Лучшие 36 саундтреков 2007 года», который проводился сайтом Game-OST, Crysis Special Edition Soundtrack занял предпоследнее, 35-е место.

На выставке Games Convention 2008, которая проводилась в Лейпциге, 20 августа 2008 года проходил концерт с участием Crytek, на котором присутствовали некоторые саундтреки из игры.

Список композиций
 By a Thread — 1:31
 First Light — 3:25
 Terminal — 4:06
 The Nexus — 3:18
 Infiltration — 3:09
 Sometimes You Lose — 1:42
 Legion — 3:05
 Strickland’s March — 2:53
 Reactor — 2:51
 Grave Danger — 3:37
 Trespass — 3:21
 Knee Deep — 2:39
 Loss of Pressure — 2:32
 Shotgun — 3:08
 Guardians — 4:35
 Undercurrent — 3:07
 Sometimes You Win — 1:45
 Gaining Ground, Losing Time — 2:57
 Only a Way In — 2:31
 Scavengers — 3:34
 Prophet’s Bridge — 3:14
 Pyrrhic Victory — 1:38

Отзывы и критика

Рецензии игры в зарубежной прессе 

Американская версия журнала PC Gamer в рождественском выпуске 2007 года оценила Crysis на 98 %. Эта оценка является одной из самых высоких, которые журнал когда-либо присуждал. По мнению редакторов журнала, Crysis — проект одного уровня с Half-Life 2 и Sid Meier's Alpha Centauri. Британское издание журнала, в свою очередь, присудило игре 92 %, описывая игру как «захватывающую и красивую научно-фантастическую эпопею».

Всемирно известный популярный игровой ресурс GameSpot очень положительно и тепло отозвался об игре, дав ей высокую оценку в 9,5 баллов из 10. Журналист Джейсон Окампо, писавший обзор игры, похвалил динамический и непредсказуемый шутерный геймплей, несравненную графику и разрушаемое окружение, высокий уровень реиграбельности и ошеломительное общее исполнение игры. Также журналист тепло отозвался о мультиплеерном режиме «Power struggle», назвав его смесью из Battlefield, Counter-Strike и возможностей нанокостюма. К минусам обозреватель причислил отсутствие мультиплеерного режима «team deathmatch», незаконченную сюжетную кампанию и высокие системные требования. «Crysis является визуально ошеломительной игрой, которая наполнена захватывающим и интеллектуальным геймплеем, и просто является одним из самых лучших шутеров из когда-либо сделанных», — вердикт обозревателя.

Журналисты известнейшего сайта IGN.com поставили игре оценку 9,4 из 10 баллов. Обозреватели похвалили графику, заявив, что даже на не самых высоких настройках и Direct3D 9 игра не имеет конкурентов. Журналисты оценили масштабируемость игрового движка и возможность приспособить настройки игры под компьютеры с разными конфигурациями. Также обозреватели положительно отозвались о мультиплеере, хотя заявили, что он «не сможет отвлечь игроков от их любимых мультиплеерных игр». Положительно был оценён геймплей, который «хорошо спроектирован и имеет достаточно опций, чтобы позволить игрокам использовать свой собственный стиль атаки и наслаждаться возможностями костюма и оружием». Вердикт обозревателей: «В целом, Crysis является ещё одной победой для Crytek и одной из тех игр, которые являются бо́льшим, чем сумма их частей».

Известный сайт Eurogamer в своей рецензии поставил игре 9 баллов из 10 возможных. В рецензии журналист очень восхищался графикой и технологичностью игры, большими пространствами и свободой. Также он указал на значительную реиграбельность игры, которая обеспечивается свободным геймплеем, дополнительными целями и большим игровым пространством. «Crysis очень качественно сконструирован, он как высокоточный механизм или немецкий автомобиль», — заявил обозреватель. Также обозреватель описал и оценил мультиплеерный режим «Power struggle», заявив, что он «чрезвычайно надёжен и обеспечивает огромное открытое поле действий для организованной работы команды, а также даёт возможность развивать разные тактики, — многофункциональность нанокостюма лишь способствует этому». Однако журналист выразил сомнение по поводу того, что мультиплеерному режиму Crysis удастся завоевать заметную часть рынка. Журналист отмечает, что мультиплеер из Crysis не может соперничать с такими специализированными играми, как Enemy Territory: Quake Wars и Team Fortress 2, и в то же время он (режим «Power struggle») слишком сложен для массовой аудитории. Реализация пришельцев в игре, согласно обозревателю, неплоха и даже отчасти интересна, но не может «нагнать» тот страх и атмосферу, какая была запланирована. Также к минусам было причислено то, что некоторые части и возможности игры потрачены впустую, а дизайн уровней мог бы быть более напряжённым и сконцентрированным.

Игровой сайт GameSpy поставил игре оценку в 4,5 из 5 баллов, положительно оценив «невероятное зрелище, динамический открытый геймплей и ощущения супермена». К минусам журналисты отнесли «серьёзные» системные требования, менее ограниченную в свободе вторую часть игры и некоторые баги. Также обозреватели оценили мультиплеер игры. Они положительно отозвались о режиме «Power struggle», однако при этом указали на то, что мультиплеер содержит множество ошибок, багов и недоработок, а также сильно подвержен читам. «Это определённо одна из самых значительных игр 2007 года», — подытожили журналисты.

В своей игровой передаче X-Play канал G4TV дал игре довольно низкую оценку в 3 из 5 баллов, обозначив проект Crytek в «Праздничном гиде покупателя». Обозреватели положительно отметили «прекрасную» графику, обширные открытые игровые пространства, а также описали игру как новый «бенчмарк для ПК». К недостаткам были причислены плохой игровой ИИ, не вдохновляющий дизайн уровней, случающиеся ошибки в графике и физике, изрядные системные требования, слабый мультиплеер и ужасную сюжетную историю. Вердикт обозревателей: «Наиболее неприятным является то, что в Crysis есть незадействованный потенциал. Любой, кто провёл достаточно времени с редактором Sandbox 2, знает, что CryEngine 2 имеет способности для осуществления внушительной физики, „взрывающих мозги“ взрывы, и большой перечень других вещей и свойств, которые не используются в самой игре. По сравнению со множеством других шутеров от первого лица Crysis нуждается в большем, чем симпатичное лицо, для конкуренции с другими играми».

Игровой сайт GamePro поставил Crysis довольно высокую оценку в 4,75 балла из 5 (95 %). Обозреватели причислили к достоинствам игры «невероятную графику и передовую технологию, которая представляет следующий уровень ПК-гейминга». Также журналисты положительно отозвались о способностях нанокостюма, который улучшает открытый геймплей игры, и заявили, что игровой искусственный интеллект в Crysis является одним из самых лучших из всех когда-либо созданных. К недостаткам причислили то, что, не имея высокопроизводительного ПК, пользователи не смогут ощутить все игровые ощущения. Причём журналисты отметили завышенные системные требования как единственный серьёзный недостаток игры. «Кому нужны Гавайи, когда можно увидеть такое? <…> Когда вы последний раз апгрейдили свою систему? Это не имеет значения, так как вам придётся сделать это снова: этого требует Crysis. Но поверьте нам, игра таки сто́ит каждого потраченного вами пенни!» — подытожили обозреватели.

Игровой сайт 1UP.com поставил игре оценку B+ (80 %). Журналист положительно оценил мультиплеерный режим «Power Struggle», графику и исполнение динамичной и интерактивной системы растительности, которая придаёт игре атмосферу. Также положительно был оценён открытый геймплей. Кроме того, журналист похвалил уровень в инопланетном корабле, который вносит «изюминку» в игру. Однако к минусам были причислены плохой, условный и неоригинальный сюжет, излишние скрипты и условности, особенно на уровне «Ascension».

Известный игровой сайт и коллектор видеороликов GameTrailers поставил игре 8,8 баллов из 10. Журналисты очень хвалили графику, однако негативно отозвались о высоких системных требованиях игры. Также положительно были оценены игровой ИИ ботов, огромные открытые уровни, возможности нанокостюма, проработка оружия и окружающего мира. «Нет никакого сомнения, что, даже работая на Direct3D 9 и средних настройках качества, графика и физика игры, от снежных хлопьев до листвы, являются великолепными, но для всех, кто не потратил $5 000 в прошлом месяце на новый компьютер, игра не будет той революцией, о которой говорили», — объяснили рецензенты. «Графика редко делает игру судьбоносной, и с Crysis как раз произошёл такой случай. Открытый игровой дизайн идёт вместе с функциями нанокостюма, предоставляя игроку разнообразие хитрости, атаки и скорости, что не даёт игроку скучать», — подытожили журналисты.

Журналист сайта Game Revolution, который поставил игре оценку А- (91 %), начал свою рецензию с таких слов: «Я могу просто сказать: Crysis превосходен. От самого начала и до конца он предоставляет цельные игровые ощущения. Открывающая кат-сцена — и вы уже в ловушке. Вы будете беспрерывно играть ночь напролёт до тех пор, пока ваши глаза неожиданно не взбунтуются. После пробуждения, первой вещью, о которой вы подумаете, будет неоконченная перестрелка в игре, а не еда или другие потребности». Обозреватель очень восторженно отозвался об игровой графике, «восхитительной» физической модели, отличном пользовательском интерфейсе, удобном управлении и открытом геймплее, который предлагает множество путей для решения ситуации. К минусам были причислены слабый сюжет и особенно плохая сюжетно концовка. «Crysis является одной из тех игр, которую полюбят серьёзные и хардкорные игроки; люди, которые любят линейные и управляемые ощущения, будут недовольны. Если вы хотите игру с быстрым экшеном, огромными масштабами, ошеломляющей графикой и интеллектуальным геймплеем, то Crysis как раз для вас», — вердикт обозревателя.

Обозреватель сайта Game Informer, выставивший игре 9 баллов из 10, особенно подчеркнул схожесть геймплея Crysis и геймплея его предшественника Far Cry. Он указывает, что хотя геймплей и улучшился большей площадью игровых пространств, настраиваемым оружием и особенно возможностями нанокостюма, однако он всё равно остаётся похожим на Far Cry. Журналист похвалил искусственный интеллект ботов, однако отметил то, что боты имеют множество программных ошибок и сбоев, а также имеют слишком большую стойкость. О миссии в инопланетном корабле журналист отозвался негативно. Очень положительно были оценены проработка игрового мира, интерактивная растительность и внимание к деталям. О графике журналист выразился коротко: «Вы не найдёте лучше выглядящую игру на планете». «В конце концов, Crysis предлагает примерно те же самые игровые ощущения, что и его предшественник — Far Cry. Сэндбокс-геймплей является одним из лучших в жанре, а длинная одиночная кампания в значительной степени восполняет сомнительный мультиплеер», — сделал выводы рецензент.

Обзоры игры в русскоязычной прессе 
Крупнейший российский портал игр Absolute Games поставил игре 84 %. Обозреватели отметили превосходную графику, свободный геймплей, интерактивность и особенности нанокостюма. К недостаткам были отнесены слишком высокие системные требования, ошибки физической подсистемы, слабый искусственный интеллект ботов и слабый сюжет. Вердикт: «По сути, это — Far Cry до появления вооружённых обезьян, плюс шедевр научной мысли — „умный“ нанокостюм».

Страна Игр поставила игре 9.5 из 10-ти баллов. К достоинствам были причислены графика, возможности нанокостюмов, система настройки оружия и «свободный» геймплей. К недостаткам отнесли сюжет, высокие системные требования, небольшой выбор сетевых режимов. Вердикт: «Отличное продолжение к Far Cry, пусть и без слова „Far“ в названии. Первый претендент на звание „FPS года“».

Журнал Игромания поставил игре 9 баллов из 10-ти, сделав следующее заключение: «Безусловно, Crysis — не идеальная игра. Ей не удаётся быть до конца интересной, сюжет чересчур напыщен, а некоторые моменты слишком затянуты. Но! Несмотря на эти мелочи, Crysis — определённо Игра».

Дочерний ресурс iXBT.com, посвящённый играм — GameTech — довольно негативно отозвался об игре. К недостаткам были причислены плохо проработанный искусственный интеллект ботов, плохо настроенный физический движок, плохо сбалансированные возможности нанокостюма, неинтересная, скучная и единообразная первая, «корейская», часть игры, неудачная вторая часть игры, скучная и предсказуемая сюжетная линия. К преимуществам были отнесены многопользовательский режим, передовая графика, досконально проработанная природа тропических островов, великолепный дизайн инопланетного корабля и удобный интерфейс.

Крупнейший ресурс, посвящённый IT-технологиям — 3DNews, — довольно благосклонно отнёсся к игре. Особенно положительно была отмечена графика («просто бомба, атомная…»). Также обозреватели отметили динамичный и увлекательный одиночный геймплей, «раздвоенный» дизайн игры, возможности нанокостюма и разрушаемость. Вердикт обозревателей: «В целом, можно смело сказать, что проект удался. Это — не революция в жанре и никакой не переворот. Просто Crysis поднимает понятие „шутер“ на качественно новый уровень. […] Однако ощущение, что перед нами всё тот же старый добрый Far Cry, но в новом антураже, не оставляет ни на минуту. […] Отличный экшн XXI века, но никакой не прорыв».

CNews, известнейшее интернет-издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, 21 ноября 2007 года предоставил рецензию на игру Crysis, поставив ей оценку 8.8 из 10 баллов (статус: отлично). Журналисты особенно позитивно отметили графический движок, но вместе с тем негативно отозвались об очень высоких системных требованиях: «На данный момент более красивой игры, чем Crysis, нет и, возможно, в ближайшее время не будет. […] Даже в DX9-режиме у CryEngine 2 нет реальных конкурентов, на ультравысоких настройках (DX10) движитель может посмеяться не только над вашим удивлённым лицом и отвисшей челюстью, но даже в чём-то над CGI-фильмом „Беовульф“ и (в первую очередь) над вашим железом. Топовая конфигурация, не топовая — все равны, игра тормозит везде. […] Это игра, красотой которой можно восхищаться и можно будет восхищаться через годы на апгрейднутом компьютере». Негативно были отмечены банальный сюжет и его «оборванная» концовка, слабый искусственный интеллект. Позитивно были оценены свободный геймплей, возможности нанокостюма, весёлый мультиплеер, высокий уровень реиграбельности и очень интерактивная и разрушаемая среда. Итого, вердикт обозревателей: «Если поставить Crysis рядом с другими FPS и присмотреться внимательно, то станет совершенно очевидно, что перед нами весьма качественный и зрелищный боевик, который страдает, как и подавляющее большинство коллег, глупостью».

Русскоязычный игровой сайт и сервер PlayGround.ru 4 декабря 2007 года написал рецензию на игру, оценив её в 9 баллов из десяти. В общем обозреватели довольно положительно отозвались об игре, особенно отметив графику, присудив ей 10 баллов — максимальную оценку. Также очень хорошо были оценены геймплей (8 баллов) и интерфейс (9 баллов). Из слабостей игры были отмечены плохой, простой и неинтересный сюжет, слабые ИИ-противники. «Короткий, бессюжетный и под конец сумбурный Crysis — безусловно, знаковый шутер современности. Потрясающе красивый, разнообразный и эффектный, он будет проходиться и обсуждаться ещё множество раз…» — подытожили журналисты.

PCnews поставил игре 8 из 10-ти баллов, особенно отметив графику, физическую интерактивность и динамический геймплей. Итог: «Хороший шутер с отличной графикой».

Подведя итог, можно сделать выводы, что некоторые обозреватели положительно отзываются о первой части игры, отмечая нелинейность, открытый геймплей и богатые возможности, вместе с тем негативно отзываются о второй части игры, приводя в аргументы линейность и заскриптованность. Другие же обозреватели, наоборот, положительно относятся ко второй части игры, отмечая динамическое развитие сюжета и активные действия, а к первой части игры относятся более негативно, приводя скучное прохождение, почти полное отсутствие развития сюжета и однообразие.

Награды игры

Награды, присуждённые игре до её выхода 
23 мая 2006 года на выставке E3 2006 игра Crysis получила следующий список наград от разных авторитетных сайтов и обозревателей:

1 августа 2007 года на выставке E3 2007 игре Crysis была присуждена награда 2007 «Game Critics Award „Best PC Game“» ().

27 августа 2007 года на выставке Games Convention 2007, проходившей в Лейпциге, игра Crysis получила основную награду выставки — «Best of GC» () в категории «Игры для ПК». Об игре жюри заявили следующее: «Разработанный в Германии, Crysis является волнующим футуристическим сражением против инопланетных захватчиков. CryEngine 2 устанавливает новые технологические стандарты с захватывающими дух спецэффектами. Интеллектуальные противники делают вызов даже самым опытным игрокам».

Награды, присуждённые игре после её выхода 
GameSpot удостоил Crysis награды «Лучшая игра в жанре шутер» (), отмечая, что игра «развивает свободный геймплей, ставя его на новый уровень — цели можно достигнуть любым способом, который только пожелаешь». Gamespot также оценил Crysis наградой «Лучшая графика: Самая лучшая и технологичная ПК-игра» (), заявляя при этом: «Перестрелки в игре красивы и чрезвычайно интенсивны. Crysis — это динамичная игра; вы можете переигрывать её по несколько раз, чтобы находить новые детали и экспериментировать с различными подходами к прохождению».

В обзоре Crysis журналисты сайта GameSpy вручили игре награду «Editor’s Choice» ().

PC Gamer в мартовском выпуске «Games of the Year Awards» удостоил Crysis наградами «Игра года» () и «Экшн года» (). PC Gamer также отметил: «Crysis поднял игры для PC на новую планку, объединившись с самым передовым графическим движком из когда-либо созданных, а также с феноменальным геймплеем. Crysis гипнотизирует, начиная от кинематографического вступления и заканчивая финальными титрами».

Редактор IGN Дэн Адамс (), обозревавший Crysis, наградил проект персональной наградой «Выбор редактора» ().

Немецкий игровой сайт gamezone.de в своём обзоре игры Crysis вручил свою награду «GameZone Gameplay Award Gold» (). Кроме того, обозреватели оценили игру в 9,5 из 10 баллов со статусом «Гениально».

31 декабря 2007 года на российском игровом веб-сайте и сервере PlayGround.ru проходила церемония награждения лучших игр 2007 года по жанрам. Причём лучшую игру по каждому жанру выбирали и редакция сайта, и читатели. В итоге читатели выбрали Crysis как лучшую игру в жанре «First-person action», а компанию Crytek — как лучшего разработчика года. В номинации «Графика года» и редакция, и читатели единодушно проголосовали за Crysis. Кроме того, читатели присудили Crysis награду «Игра года», которая присуждается самым лучшим играм по всем жанрам.

На русскоязычном сайте GameTech Crysis выиграл награду «Лучшие технологии 2007».

Журналисты известного российского сайта CNews в своей рецензии на игру Crysis 21 ноября 2007 года присудили игре награду «Наш выбор».

9 декабря 2007 года на премьере «Video Game Awards 2007» игра Crysis была номинирована в трёх категориях: «Игра года», «Технологический прорыв года» и «Лучшая игровая графика». В итоге Crysis получила награду «Лучшая игровая графика».

Крупный англоязычный электронный журнал и веб-сайт Bit-tech, посвящённый ИТ и индустрии компьютерных игр, 18 декабря 2007 года подводил итоги 2007 года по играм и присуждал награды «bit-tech’s Top 10 Games of 2007» самым лучшим играм этого года по всем жанрам и платформам. В этой номинации Crysis получил четвёртое место. «Для тех, кто ждал от Crysis революцию в игровой индустрии и кто нашёл, что игра, по существу, является более симпатичной версией Far Cry, Crysis будет разочарованием. Тем не менее, Crysis является фантастической игрой в её собственном виде, несмотря на её наследие и частые колебания индивидуальных аспектов», — заявили обозреватели bit-tech.net.

Оглашая десятку самых лучших компьютерных игр 2007 года по всем жанрам и платформам, известный российский игровой журнал «Игромания» поместил Crysis на второе место списка (первое место досталось BioShock). Журналисты заявляют: «…Crysis сделал для жанра шутеров столько, сколько ни один другой проект в этом году (за исключением Portal, пожалуй) <…> Этой игре, похоже, уготована незавидная судьба — решив ряд важнейших жанровых проблем, она открыла целый пласт новых, за которые её не преминули пнуть ногой в бок <…> Crysis обязательно нужно увидеть. Это — будущее интерактивных электронных развлечений, и не ознакомиться с ключевой игрой 2007 года будет просто глупо».

Подводя итоги 2007 года по спецноминациям, журналисты «Игромании» вручили игре Crysis награду «Лучшая графика», присвоив ей звание «фотореалистичный шутер». Журналисты заявляют:

27 февраля 2008 года на международном игровом мероприятии Game Developers Conference 2008 игре Crysis на церемонии «Game Developers Choice Awards Ceremony» была присуждена награда «Best Technology Award» (). В этой категории Crysis соревновалась с такими играми, как Halo 3, Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal и Assassin's Creed и обошла их все.

28 марта 2008 года на мероприятии «IDG Entertainment Media GmbH Gala», которое проводилось в Лейпциге, игра Crysis получила награду «GAME STAR 2007» (). Более чем 12 500 фанатов отдали свои голоса в сетевом обзоре, который был проспонсирован популярными немецкими онлайновыми журналами GameStar и GamePro. В итоге Crysis был признан «PC Game of the Year 2007» () и «Best Shooter 2007» (), обойдя таких соперников, как Call of Duty 4: Modern Warfare, Mass Effect и Assassin's Creed. «Инновационная реалистичная графика Crysis, удивительный звук и впечатляющая внутриигровая атмосфера устанавливают новый стандарт в индустрии компьютерных игр», — заявил Майкл Трайр (), главный редактор журнала GameStar.

24 апреля 2008 года на австрийской игровой церемонии 2008 (), которая проходила в Вене, игре Crysis была присуждена награда «Best Graphics Award 2008» (). Эту церемонию посетили более 300 разработчиков игр. «Austrian Gamers Choice Award» () — уникальная награда, которую присуждают миллионы игроков, которые голосуют за свою любимую игру, начиная с 15 января каждого года.

3 декабря 2008 года компания Crytek в Эссене (), Германия выиграла 4 награды «Deutscher Entwicklerpreis 2008» (). Эту награду присуждают только немецким разработчикам компьютерных игр, которые создали выдающиеся игры и выпустили их не раньше 12 месяцев от момента награждения. Crytek выдвигалась семь раз в пяти категориях и выиграла следующие награды: игра Crysis получила награды «Best German PC Game» () и «Best Game Design» (); игры Crysis и Crysis Warhead выиграли «Best In-Game Graphics» (); компания Crytek получила награду «Studio of the Year» ().

6 августа 2009 года журналисты сайта IGN.com составили список 25 лучших ПК-игр за всю историю человечества. В этом списке Crysis занял 17 место, обойдя такие игры, как Doom, Diablo, Fallout, Deus Ex и другие. «Игра предоставляет невероятно захватывающие игровые ощущения, которые только увеличиваются; начиная от роскошной танковой баталии, которая проходит в момент разрушения острова, и заканчивая воздушными моментами, когда вы должны уклоняться от торнадо и одновременно принимать воздушный бой», — описали свой выбор журналисты.

Критика высоких системных требований 
После выхода Crysis все обозреватели отметили очень качественную и реалистичную графику. Однако столь сложный графический движок требовал соответствующих аппаратных ресурсов, которые на время выхода игры отсутствовали. Из-за этого Crysis подвергся многочисленной критике именно из-за своих высоких системных требований. На самых высоких настройках графики — «Very High» — игра была неиграбельной на любой конфигурации 2007 года.

Обозреватели GameTech пишут в рецензии: «Игра разрабатывалась, так сказать, „на вырост“ — увидеть её во всей красе и с достойной производительностью можно будет только на следующем поколении видеокарт. Или через поколение — как повезёт».

Обозреватели журнала «Игромания» также описали системные требования: «В то время как обладателям чавкающих рабочих лошадок подсунули свинью — запустить и поиграть-то они могут, но получить те самые ощущения технологической феерии, из-за которых и стоит, по сути, пробовать Crysis, — нет. <…> Самое смешное, что на уровне графики Extreme, как признался Джеват Ерли, запустить игру пока просто невозможно — подходящей конфигурации нет».

«Движок CryENGINE2, на котором построена игра, слишком хорош для 2007 года. Может, к 2009-му средний игровой компьютер и доберётся до нужных мощностей, а сейчас графика, которую вы видите на скриншотах, доступна только владельцам самых передовых видеокарт», — пишут авторы журнала «Страна Игр».

Бен Крошоу, игровой рецензент сайта «», в своём видеообзоре Zero Punctuation игры Crysis заявил, что настройки «Very High» предназначались для «какого-то гипотетического компьютера будущего. Из космоса». Однако он впервые похвалил графику в игре (до этого он никогда не хвалил графику ни в одной игре) и заявил, что «вывалил свой язык от визуальной составляющей» ().

GameTrailers исключили Crysis из своего соревнования «Лучшая графика 2007», потому что «им потребовалась неделя для апгрейда своих компьютеров», что они сочли «неприемлемым».

На игровой выставке Games Convention Asia 2008 в интервью с журналистом сайта GameSpot Джеват Ерли ещё раз высказался на счёт критики системных требований Crysis: «… Это является неправильным представлением. Наше намерение состояло в том, чтобы масштабировать Crysis для будущего. Это неотъемлемо означает, что когда вы будете пытаться играть в Crysis на максимальных настройках, то игра будет идти медленно даже на самом мощном ПК. <…> Это неправильное представление стало обратной реакцией, которая ударила по нам и по нашему доброжелательному намерению. Оно заключалось в том, чтобы игра служила игроку года́, а не устаревала сразу же после своего выхода. Когда я играю в какую-либо игру, а потом снова играю её уже через год, она кажется мне устаревшей. Конечно, ядро геймплея не устаревает, однако визуально игра устаревает очень быстро. Я хотел удостовериться, что геймплей и графика игры „растут“ вместе с вами. Таким образом, намерение было доброжелательным, но была негативная обратная реакция, потому что люди постоянно хотели выжать из игры максимум. Ретроспективно, я думаю, было бы лучше, если бы мы изначально заблокировали самые максимальные графические настройки, а потом, когда бы появилось и стало доступным более мощное аппаратное обеспечение, выпустили бы патч, который эти настройки разблокировал бы. Тогда люди столько не верещали бы только от того, что они не могут играть на максимуме. Было очень тяжело, потому что люди говорили, что мы должны делать игры не для будущего, а для настоящего. Я не соглашусь — я игрок, и я всегда буду предпочитать игру, которая будет „расти“ вместе со мной».

Наследие 
Crysis был анонсирован как первая игра в трилогии. Ожидалось, что сиквел начнётся с того места, где закончилась первая игра. После регистрации торговой марки Crysis компания Crytek зарегистрировала в United States Patent and Trademark Office следующие торговые марки: Crysis Wars, World in Crysis и Crysis Warhead. Несмотря на возможность разработки сиквела к игре, GameSpot заявил, что эти торговые марки могут ничего не значить. Позже стало известно, что Crysis Warhead — это название дополнения к Crysis. 19 мая 2008 года Crytek зарегистрировала ещё одну торговую марку — Crysis Warzone и приобрела доменное имя crysiswarzone.com. 25 июля 2008 года появились, а впоследствии и подтвердились известия о том, что Crysis Wars является названием автономной мультиплеерной игры, которая входит в состав Crysis Warhead.

4 июня 2008 года на главном веб-сайте Crysis было размещено тизерное изображение новой игры от Crytek — Crysis Warhead. 5 июня 2008 года игра была официально анонсирована на официальном сайте поддержки CryMod.com и на официальном сайте компании Crytek. Crysis Warhead был разработан Будапештским филиалом Crytek — Crytek Budapest совместно с основной компанией во Франкфурте. Протагонистом в игре выступает один из главных персонажей Crysis — Майкл Сайкс с позывным именем Псих. События в игре развиваются параллельно оригиналу. Игра была выпущена только для Windows, несмотря на отказ разработчиков от эксклюзивности игр для персональных компьютеров. В составе Crysis Warhead присутствует Crysis Wars — полностью автономная и отделённая от Crysis Warhead многопользовательская игра, в которую разработчики полностью перенесли весь мультиплеер.

Несмотря на желание разработчиков сделать Crysis Warhead своеобразной работой над ошибками Crysis, дополнение Crysis Warhead в прессе получил более низкие оценки, чем первоначальный Crysis.

Ещё в разных интервью, которые были задолго до выхода Crysis, разработчики намекали, что Crysis будет иметь продолжения. 15 ноября 2007 года Джеват Ерли официально заявил, что Crysis — это первая часть запланированной трилогии. В конце ноября 2007 года появилась новость от главного аниматора Crytek Стивена Бендера (). Он коротко рассказал об улучшениях в графической и технологической составляющих новой игры, а также о сюжете.

15 января 2008 года на фанатском сайте inCrysis.cz появились несколько предполагаемых скриншотов Crysis 2, их появление освещалось в игровой прессе, а Crytek не подтвердила и никак не прокомментировала достоверность этих изображений. Тем не менее позднее было выявлено, что данные скриншоты взяты из пользовательского модификации к Crysis.

Уже после анонсирования дополнения Crysis Warhead разработчики заявили, что от его продаж всецело будет зависеть судьба Crysis 2.

На выставке Games Convention Asia 2008 журналист игрового сайта GameSpot Рэндольф Рамси () взял довольно обширное интервью у Джевата Ерли. В этом интервью Ерли говорил о графике будущего, о критике высоких настроек у Crysis и, возможно, о Crysis 2.

Вопрос: Вы упомянули, что следующая игра следующего поколения от Crytek выйдет в 2009 году. Что это значит?

Ответ: Это значит то, что вы не увидите это в форме коммерческой игры. Мы можем показать это на конференциях и заранее начать лицензирование. Я подразумевал, что мы не увидим продажи игр до 2012 года, потому что для того, чтобы выпустить игру следующего поколения в 2012 году, нам необходимо начать разработку в 2009/2010 годах. То есть, мы должны начать следующее поколение сейчас. Мы закладываем основание, исследуя базовые принципы, прямо сейчас. Таким образом, мы начнём в 2009 году; возможно, начнём раскрывать подробности на конференциях в 2010 году; и в 2012 году, вероятно, выпустим первую игру.

Игра была официально анонсирована 1 июня 2009 года и вышла 22 марта 2011 года в Северной Америке, 24 марта 2011 года в Европе и 25 марта 2011 года в Австралии для платформ ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. В игре использован игровой движок CryEngine 3.

Киноадаптация 
10 февраля 2008 года сооснователь и исполнительный директор Crytek Джеват Ерли на выставке Imagina 2008 3D Technology Conference официально объявил о планах на снятие фильма-экранизации по мотивам игры Crysis:

Фильм по мотивам Crysis у нас уже давно в планах. И на данный момент мы в активных переговорах со съёмочной командой. К концу года мы планируем решить этот вопрос.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт поддержки игры CryMod.com — модификации, патчи и документация
 Официальный сайт компании Crytek
 Страница игры на сайте фирмы-локализатора Софт Клаб

Компьютерные игры 2007 года
Шутеры от первого лица
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Crytek
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Steam-игры
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Игры, использующие язык Lua
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Crysis
Игры на движке CryEngine